Salamandra, uma designação comum aos anfíbios da ordem Caudata, do qual há centenas de espécies, como os tritões e as salamandras-de-fogo;
Salamandridae, os anfíbios caudados da família das salamandras pulmonadas, pertencente à ordem Caudata.
Salamandra (género), género de anfíbios
Urodelos, ordem de anfíbios caudados
Salamandra (mitologia), um elemental que representa o fogo;
Salamandra, em Portugal e sul do Brasil,  uma espécie de aquecedor doméstico.

Desambiguação
Desambiguações de animais